Tuyisenge ist der Familienname folgender Personen:
 Jacques Tuyisenge (* 1991), ruandischer Fußballspieler
 Pekeyake Tuyisenge (* 1990), ruandischer Fußballspieler
 Roger Tuyisenge (* 1989), ruandischer Fußballspieler
 Vincent Tuyisenge (* 1983), ruandischer Sitzvolleyballspieler